UEFA Champions League 2000-01 var den 9. udgave af fodboldturneringen UEFA Champions League. Tuneringen blev vundet af Bayern München, der i finalen besejrede Valencia 5–4 efter straffesparkkonkurrence efter at de to hold havde spillet 1–1 efter forlænget spilletid. Det var Bayern Münchens første Champions League titel, og den fjerde gang klubben vandt den mesterholdenes europæiske turnering. Valencia tabte for anden gang i træk en Champions League finale, da de året før tabte finalen til Real Madrid.

Turneringens topscorer blev Raúl (Real Madrid) med 7 mål. 

Fra Danmark deltog Brøndby IF i kvalifikationsturneringen. Brøndby indtrådte i kvalifikationsturneringens 2. runde, hvor de besejrede KR Reykjavik samlet 3-1. I kvalifikationens tredje runde indtrådte de danske mestree fra Herfølge Boldklub, der dog blev slået samlet 6-0 af Glasgow Rangers. Brøndby blev ligeledes slået ud af kvalifikationens 3. runde, da de samlet tabte 0-2 til Hamburger SV.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 

|}

Anden kvalifikationsrunde 

|}

Tredje kvalifikationsrunde 

|}

Gruppespil 1

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppespil 2

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Overblik

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler 

|}

Finale

Statistik

Topmålscorere 
Topscorere (kvalifikationsrunder er ikke medtaget) er som følger:

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Resultater
 Finalen på UEFA's hjemmeside